Pierre Bouguer (1698-1758) — matemático, físico e hidrógrafo francês
Bouguer (cratera marciana) — cratera de impacto no quadrângulo de Sinus Sabaeus em Marte
8190 Bouguer — asteroide

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de antropônimos